Това е списък на най-големите италиански градове. Данните са от 1 януари 2021 г. и включват всички градове с население над 50 000 души. Почернени са регионалните столици.

Вижте също 

 Административно деление на Италия
 Метрополни градове на Италия
 Региони на Италия
 Провинции на Италия

Бележки 

Италия